Bocktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bocktjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (0,6 ha)
Bocktjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Bocktjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Bocktjärnarna, sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Bocktjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (1,77 ha)
Stor-Bocktjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (7,36 ha)
Bocktjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (3,8 ha)

Se även
Bockstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn